

Astronomia 
 L1 – sottoclasse della classificazione stellare
 L1 – primo punto di Lagrange nel problema dei tre corpi

Informatica 
 L1 – cache di livello 1 nelle CPU cache multilivello

Linguistica 
 L1 – madrelingua, prima lingua o lingua nativa o lingua materna zao

Matematica 
 Distanza L1 – distanza della geometria del taxi

Biologia 
 L1 – prima vertebra lombare
 L1 – primo nervo spinale lombare

Musica 
 L1 – album di Luchè del 2012

Sport 
 L1 – abbreviazione di Ligue 1, massima serie del campionato di calcio francese

Altro 
 Coolpix L1 – fotocamera della Nikon
 L1 – tasto dei Joystick PlayStation